Cornes steht für:
 Cornes (Portugal), Gemeinde in Portugal

Personen:
 Carlos Cornes (* 1989), spanischer Squashspieler
 Chris Cornes (* 1986), britischer Fußballspieler
 Graham Cornes (* 1948), australischer Australian-Football-Spieler und -Trainer
 Jerry Cornes (1910–2001), britischer Leichtathlet
 Lee Cornes, britischer Schauspieler
 Nicole Cornes (* 1970), australische Politikerin

Siehe auch:
 Corns